Coloso kan syfta på:

Colombia 

 Coloso (kommun), Sucre, 
 Colosó, ort, Sucre,